Krzysztof Krawczyk peut désigner :
 Krzysztof Krawczyk (1946-2021), chanteur et compositeur polonais ;
  (1962-), athlète polonais, spécialiste du saut en hauteur.

Voir aussi